Hetou bezeichnet:

 Hetou (Linhai) (河头镇), Großgemeinde der Stadt Linhai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Hetou (Pingyuan) (河头镇), Großgemeinde im Kreis Pingyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hetou (Suixi) (河头镇), Großgemeinde im Kreis Suixi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hetou (Xinxing) (河头镇), Großgemeinde im Kreis Xinxing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Hetou (Huairen) (河头乡), Gemeinde im Kreis Huairen in der chinesischen Provinz Shanxi